Jacek Magiera ist der Name folgender Personen:

* Jacek Magiera (Biathlet) (* 1972), polnischer Biathlet 
 Jacek Magiera (Fußballspieler) (* 1977), polnischer Fußballspieler